Der Begriff Malpighi-Körperchen bezeichnet in der Anatomie der Wirbeltiere:
 Lymphfollikel in der Milz
 die Nierenkörperchen